A OCA (Organização Cívica da Amazônia) é uma organização não-governamental fundada em 15 de janeiro de 2001. Qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) por ato do Ministério da Justiça, de agosto de 2003.

A Sede Nacional da OCA fica em Manaus (AM)

Organizações não governamentais do Brasil